Potamothrissa är ett släkte av fiskar. Potamothrissa ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Potamothrissa